Claudio Borghi (1964) – calciatore e allenatore di calcio argentino
 Claudio Borghi (1970) – politico italiano